Ба́чи-Юрт () — село в Курчалоевском районе Чеченской Республики. Административный центр Бачи-Юртовского сельского поселения.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Гансол, в 7 км к северо-востоку от районного центра — Курчалой и в 48 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Мелчхи, на северо-востоке — посёлок Ойсхара и село Верхний Нойбер, на востоке — село Центарой, на юге — село Джигурты, на юго-западе — село Майртуп и на северо-западе — село Иласхан-Юрт.

История 

В период с 1944 по 1958 года, во время депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Первомайское.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Галерея

Примечания

Литература 
 

Бачи-Юрт